Barlach ist der Familienname folgender Personen:

 August Barlach (1822–1861), auch: Jacob August Georg Barlach, schleswiger Maler und Lithograf
 Elvie Barlach geb. Everding (* 1972), Betreiberin der Barlach Halle K in Hamburg
 Ernst Barlach (1870–1938), deutscher Bildhauer, Schriftsteller und Zeichner
 Hans Barlach (1955–2015), Hamburger Medienunternehmer und Enkel von Ernst Barlach
 Karl Barlach (1878–1968), deutscher Rechtsanwalt und Notar

Barlach steht für:
 (6428) Barlach, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Barlach-Stele, siehe Hamburger Ehrenmal
 Barlachstadt, Namenszusatz von Güstrow